Barkowo ist ein Ortsname in Polen:
 Barkowo (Człuchów), Dorf in der Woiwodschaft Pommern, bis 1945: Barkenfelde, Kreis Schlochau, Brandenburg/Pommern
 Barkowo (Gołdap), Dorf in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938: Barkehmen, 1938 bis 1945 Barkau, Kreis Goldap, Ostpreußen
 Barkowo (Gryfice), Dorf in der Woiwodschaft Westpommern, bis 1945: Barckow, Kreis Greifenberg, Pommern
 Barkowo (Żmigród), Dorf in der Woiwodschaft Niederschlesien, bis 1945: Groß Bargen bzw. Bargen, Kreis Militsch, Schlesien